Dean Lukin (1960-), haltérophile australien ;
 Jarret Lukin (1984-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Javier Lukin (1963-), cycliste espagnol ;
 Matt Lukin (1964- ), musicien américain ;
 William Lukin (1768-1833), amiral britannique.

Voir aussi 
 , patronyme russe dont Lukin est la transcription anglaise (entre autres)

Patronyme basque